

Danza
Ondine – balletto del 1843, coreografia di Jules Perrot, musica di Cesare Pugni
Ondine – balletto del 1958, coreografia di Sir Frederick Ashton, musica di Hans Werner Henze

Film
Ondine (Undine) – film del 1974 diretto da Rolf Thiele
Ondine – film per la TV del 1975 diretto da Raymond Rouleau 
Ondine - Il segreto del mare – film del 2009 diretto da Neil Jordan

Personaggi
Ondine – personaggio delle Cronache e delle Guerre del mondo emerso di Licia Troisi

Teatro
Ondine – dramma scritto nel 1939 da Jean Giraudoux

Altro
Ondine – illustrazione di Arthur Rackham

Pagine correlate
Ondina
Undine (disambigua)
Undina